Khitan, grafia alternativa di Khitān
Khitan (popolo) – popolo dell'Asia